Limoncito kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Limoncito, Bolivia, ort, Santa Cruz,

Mexiko 

 Limoncito, Mexiko, ort, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar